Ют — многозначный термин.

 Ют — представитель германского племени ютов ().
 Юты, юте, юта, нучи (самоназвания) — индейский народ в США.
 Ют (от ) — кормовая надстройка судна или кормовая часть верхней палубы.
 ЮТ — аббревиатура названия журнала «Юный техник».
 Ute — разговорное название пикапов в стиле «Coupé utility».
 Ют, Николай Яковлевич (по паспорту Золотов; 1898—1967) — чувашский публицист, критик и переводчик, фольклорист, редактор.

См. также 
 Ютт